Хотар:
 Хотар — в Молдавском княжестве земляной надел сельской общины, состоящий из пашен, пастбищ и т. п.; граница, межа.
 Хотар — в ведийской религии жрец, занимавшийся рецитацией заклинаний и молитв.